Knoblauch steht für:
 Knoblauch (Allium sativum), Gewürz- und Heilpflanze aus der Gattung Lauch
 Knoblauch-Schnittlauch (Allium tuberosum), Pflanze aus der Gattung Lauch, auch „Schnittknoblauch“, „chinesischer Knoblauch“ oder „Thai Soi“ genannt
 Ackerlauch (Allium ampeloprasum), Pflanze aus der Gattung Lauch, auch „Ackerknoblauch“, „Sommerknoblauch“, „Elefantenknoblauch“ oder „Riesenknoblauch“ genannt
 Soloknoblauch (Unterart von Allium sativum), Pflanze aus der Gattung Lauch, auch „Einzehenknoblauch“, „japanischer“ oder „chinesischer Knoblauch“ genannt
 Knoblauch (Familienname), Familienname, zu Namensträger siehe dort
 Knoblauch (Heraldik), Wappenfigur in der Heraldik

Orte:
 Knoblauch (Ketzin/Havel), ehemaliger Ort im Landkreis Havelland
 Knoblauch (Milower Land), Gemeindeteil der Gemeinde Milower Land in Brandenburg

Familien
 Knoblauch, deutsche Unternehmerfamilie, siehe Knoblauchhaus#Die Familie Knoblauch
 Knoblauch (Adelsgeschlecht), altes mittelmärkisches Adelsgeschlecht
 Knoblauch (Patrizier), Frankfurter Patriziergeschlecht
 Knoblauch zu Hatzbach, altes hessisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Knobloch
 Knoblich